Camila puede referirse a:

 Camila (álbum) (2018), álbum debut de la cantante Camila Cabello.
 Camila (banda) (2005-), banda mexicana de pop latino.
 Camila (Horacios) (f. 667 a. C.), hermana de los Horacios.
 Camila (nombre), nombre de pila que tiene su origen del latín.
 Camila (mitología), hija del rey mitológico Metabo, uno de los protagonistas de la Eneida.
 Camila (novela) (1951) de la escritora estadounidense Madeleine L'Engle (1918-2007).
 Camila (película) (1984), película argentina de María Luisa Bemberg, acerca de Camila O’Gorman.
 Camila (telenovela) (1998), telenovela mexicana.
 Camila (telenovela colombiana) (1986), telenovela colombiana.
 (107) Camila, asteroide.